Carmen de Cura peut désigner :

 Carmen de Cura : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Camatagua dans l'État d'Aragua au Venezuela ;
 Carmen de Cura : le chef-lieu de la paroisse civile homonymie dans municipalité de Camatagua dans l'État d'Aragua au Venezuela.

Homonymie de toponyme